Der Mann am Fenster ist:

 der Titel einer Folge aus der Krimireihe Wilsberg, siehe Wilsberg: Der Mann am Fenster
 der Titel eines Liedes aus der Feder von Reinhard Mey, bekannt vor allem in der Interpretation der Gruppe Pur aus deren Album Seiltänzertraum
Siehe auch:
 Frau am Fenster